USS Dewey (DDG-105) — 55-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США.

История строительства 
Киль эсминца был заложен 4 октября 2006 г. на судоверфи Ingalls Shipbuilding. Эсминец был спущен на воду 26 января 2008 г. На 27 апреля 2009 года велись морские испытания эсминца. 6 марта 2010 года «Дьюи» вступил в состав ВМС США. Местом базирования корабля планируется сделать военно-морскую базу Сан-Диего.

Боевая служба 

30 июля 2012 года в Сан-Диего с вертолетной палубы корабля осуществлялись испытания системы LaWS (Laser Weapon System), разработанной исследовательским центром  Командования морских систем ВМС (). Системой был успешно сбит беспилотный летательный аппарат.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

D
Dewey (DDG-105)